Christ rédempteur peut désigner

Sculptures 
 la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro au Brésil ;
 La statue  à Maratea, Italie

Autres usages 
 la notion de rédemption en théologie chrétienne